Das Damendoppel (Rollstuhl) der US Open 2022 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot, die ihren Titel verteidigen konnten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2022